HZ sau Hz poate fi:

 Hertz, unitate de măsură pentru frecvență, prescurtat Hz
 Limba herero, codul ISO 639-1
 Hrvatske željeznice, societate feroviară de transport călători din Croația

Legături externe 
  „HZ” la acronymfinder.com